Тордельего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 33,47 км². Население — 64 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары